Oligyra orbiculata är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1818.  Oligyra orbiculata ingår i släktet Oligyra och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
orbiculata